2 miejscowości w Polsce: 
 Różyna – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Różyna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol